Good Veterinary Practice
 Great Valley Products
 Ogólnoniemiecka Partia Ludowa (Gesamtdeutsche Volkspartei – GVP)